Kew – dzielnica Londynu
 Kew – część aglomeracji Melbourne
 Kew – miejscowość na Turks i Caicos
 Kew – wieś w hrabstwie ceremonialnym Merseyside (Anglia)
 KEW – grupa kompozytorska założona przez Krzysztofa Knittela, Elżbietę Sikorę i Wojciecha Michniewskiego